Lung-chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiqihar (prefekturhuvudort i Kina), Heilongjiang, 
 Longjiang (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Hulan Ergi (ort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar